La course cycliste Paris-Roubaix s'est courue le . Elle a été remportée par le Suédois Magnus Bäckstedt.

La course disputée sur un parcours de 261 kilomètres est l'une des manches de la Coupe du monde de cyclisme sur route 2004.

Présentation

Parcours

Équipes 
Paris-Roubaix figure au calendrier de la Coupe du monde de cyclisme sur route 2004.
On retrouve un total de 24 équipes au départ, 23 faisant partie des GSI, la première division mondiale, et la dernière, l'équipe italienne Domina Vacanze, des GSII, la seconde division mondiale.

Principaux favoris

Récit de la course

Classement

Classement UCI 
La course attribue des points à la Coupe du monde de cyclisme sur route 2004 selon le barème suivant :

Liste des participants

Liens externes 
 Site officiel de la course
 Classement complet

2004
Cyclisme en France en 2004
Cyclisme sur route en 2004
Cyclisme en avril 2004